Majorschtschyna (ukrainisch ; russisch Majorschtschina/Майорщина) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hrebinka, siehe Majorschtschyna (Hrebinka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Koselez, siehe Majorschtschyna (Koselez)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tscherniwzi, siehe Majorschtschyna (Tscherniwzi)